Алан Агустин Веласко (; 27 июля 2002, Кильмес) — аргентинский футболист, вингер клуба «Даллас». Чемпион Южной Америки в возрастной группе до 17 лет в составе сборной Аргентины до 17 лет (2019 года).

Клубная карьера

«Индепендьенте» 
Воспитанник футбольной академии клуба «Индепендьенте». В основном составе «красных дьяволов» дебютировал в матче Южноамериканского кубка против колумбийского клуба «Рионегро Агилас». Шестнадцать матчей спустя Веласко забил свой первый гол в Кубке Южной Америки на выезде против уругвайского «Феникса» в Монтевидео.

«Даллас» 
1 февраля 2022 года клуб MLS «Даллас» подписал аргентинца в качестве молодого назначенного игрока, контракт которого рассчитан до конца 2025 года с опцией продления ещё на один год. Стоимость трансфер оценивается в 7 миллионов долларов с возможной будущей выплатой еще в 1,7 миллиона долларов в зависимости от условий. «Индепендьенте» также получит 15 % от будущей продажи игрока. Свой дебют в главной лиге США, 12 марта в матче против «Нэшвилла», он отметил голом.

Карьера в сборной 
Выступал за сборную Аргентины до 15 лет. В марте 2019 года Пабло Аймар вызвал Веласко на чемпионат Южной Америки (до 17 лет) в Перу. Аргентинцы одержали победу на турнире.

Достижения 
 Сборная Аргентины (до 17 лет)
 Победитель чемпионата Южной Америки (до 17 лет): 2019

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте ФК «Даллас»
 

Футболисты Аргентины
Игроки ФК «Индепендьенте»
Игроки ФК «Даллас»